Лига чемпионов УЕФА 2018/19 — 27-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 64-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов.
Финальный матч состоялся 1 июня 2019 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и завершился со счётом 2:0 в пользу Ливерпуля. Это была 6-я победа клуба в самом престижном европейском клубном турнире.

Участники 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2018/2019 (составы)

В розыгрыше Лиги чемпионов 2018/2019 годов приняли участие 79 команд из 54 футбольных ассоциаций УЕФА (Лихтенштейн не участвовал, так как домашний чемпионат там не проводится). Количество мест распределялось согласно таблице коэффициентов УЕФА после еврокубкового сезона 2015/2016 годов.

Так, в сезоне 2018—2019 годов квоты распределились следующим образом:
 Ассоциации с рангом 1—4 заявляли по 4 команды
 Ассоциации с рангом 5—6 заявляли по 3 команды
 Ассоциации с рангом 7—15 заявляли по 2 команды
 Ассоциации с рангом 16—55 (кроме Лихтенштейна) заявляли по 1 команде

Это четвёртый розыгрыш турнира, в котором был вправе участвовать победитель Лиги Европы УЕФА, независимо от занятого места в национальном первенстве, однако соответствующая команда («Атлетико») и так «прошла» в турнир через первенство своей страны.

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и, соответственно, распределение мест в Лиге чемпионов 2018/2019 среди стран формировались на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 2012/2013 до сезона 2016/2017 включительно; таблица приведена ниже:

Распределение команд по этапам

Изменения, произошедшие в распределении команд 

В связи с тем, что победитель Лиги чемпионов 2017/18 «Реал» Мадрид получил путёвку в Лигу чемпионов 2018/19 через национальный чемпионат, его место занял чемпион ассоциации, занимающей в рейтинге 11-е место (Чехия). Последующие изменения:
 Место чемпиона ассоциации 11 (Чехия) в раунде плей-офф квалификации (Путь чемпионов) занял чемпион ассоциации 13 (Нидерланды).
 Место чемпиона ассоциации 13 (Нидерланды) в третьем квалификационном раунде (Путь чемпионов) занял чемпион ассоциации 15 (Австрия).
 Чемпионы ассоциаций 18 и 19 (Дания и Белоруссия) играли во втором квалификационном раунде (Путь чемпионов).

В связи с тем, что победитель Лиги Европы 2017/18 «Атлетико» получил путёвку в Лигу чемпионов 2018/19 через национальный чемпионат, его место заняла 3-я команда ассоциации, занимающей в рейтинге 5-е место (Франция). Последующие изменения:
 Во втором квалификационном раунде (Нечемпионская квалификация) играли вместо 6 команд 4 (серебряные призёры ассоциаций 12-15: Швейцария, Нидерланды, Греция, Австрия).
 В третьем квалификационном раунде (Нечемпионская квалификация) стартовали вместо 5 команд 6 (третья команда ассоциации 6 (Россия), серебряные призёры ассоциаций 7-11: Португалия, Украина, Бельгия, Турция, Чехия).

¹ В связи с дисквалификацией чемпиона Албании-2017/18 «Скендербеу» его место получил клуб, занявший следующую за ним позицию в чемпионате Албании-2017/18.

Расписание 
Все процедуры жеребьёвки будут проведены в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

 Примечания
 1.  1-й и 2-й раунды предварительной стадии состоят из одного матча.

Квалификация

Предварительный квалификационный раунд 
Все матчи мини-турнира в рамках предварительного раунда Лиги чемпионов прошли в Гибралтаре. 32-м участником 1-го квалификационного раунда стал победитель предварительного раунда, который определился 29 июня. Победитель встретился со шведским «Мальмё».

Первый раунд

Второй раунд 

 Коэффициенты клубов УЕФА участников предварительного квалификационного раунда
Две команды с наибольшими коэффициентами являются «сеянными».

  Санта-Колома 2,750
  Линкольн Ред Импс 2,750
  Ла Фиорита 1,750
  Дрита 0,000

Первый квалификационный раунд 
Жеребьёвка первого квалификационного раунда состоялась 19 июня в швейцарском Ньоне. Первые матчи были сыграны 10—11 июля, а ответные — 17—18 июля.

|}
Участники первого квалификационного раунда:

Шестнадцать команд с наибольшими коэффициентами являются «сеянными».

  Лудогорец 37,000
  Селтик 31,000
  АПОЭЛ 27,000
  Легия 24,500
  Астана 21,750
  Карабах 20,500
  Шериф 14,750
  Мальмё 14,000
  Црвена Звезда 10,750
  Хапоэль (Беэр-Шева) 10,000
  Русенборг 9,000
  ХИК 8,000
  Нью-Сейнтс 5,000
  МОЛ Види 4,250
  Кукеси 4,250
  Зриньски 3,750

  Шкендия 3,500
  Ф91 Дюделанж 3,500
  Спартак (Трнава) 3,500
  Валлетта 3,250
  Викингур 3,000
  Крусейдерс 3,000
  Олимпия (Любляна) 2,900
  Алашкерт 2,500
  Сутьеска 2,500
  Судува 2,000
  Корк Сити 1,750
  Спартак (Юрмала) 1,750
  Валюр 1,650
  Флора 1,250
  Торпедо (Кутаиси) 1,000
  Дрита 0,000

Второй квалификационный раунд

Чемпионский путь 

|}
Участники чемпионского пути:

  Лудогорец 37,000
  Селтик 31,000
  Судува 2,000 (сеян по коэффициенту соперника по первому раунду)
  Легия 24,500
  Астана 21,750
  Карабах 20,500
  БАТЭ 20,500
  Динамо (Загреб) 17,500
  Шериф 14,750
  Мальмё 14,000

  Мидтьюлланн 11,500
  Црвена Звезда 10,750
  Хапоэль (Беэр-Шева) 10,000
  Русенборг 9,000
  ХИК 8,000
  Шкендия 3,500 (выше по коэффициенту соперника по первому раунду)
  МОЛ Види 4,250
  Кукеси 4,250
  ЧФР 4,090
  Спартак (Трнава) 3,500

Путь представителей лиг 

|}
Участники пути представителей лиг:

Две команды с наибольшими коэффициентами являются «сеянными».

  Базель 71,000
  Аякс 53,500

  ПАОК 29,500
  Штурм 6,570

Третий квалификационный раунд

Чемпионский путь 

|}
Участники чемпионского пути:

  Ред Булл (Зальцбург) 55,500
  МОЛ Види 4,250 (сеян по коэффициенту соперника по второму раунду)
  Селтик 31,000
  Спартак (Трнава) 3,500 (сеян по коэффициенту соперника по второму раунду)
  Астана 21,750
  Карабах 20,500

  БАТЭ 20,500
  Динамо (Загреб) 17,500
  Шкендия 3,500 (выше по коэффициенту соперника по второму раунду)
  Мальмё 14,000
  Црвена Звезда 10,750
  АЕК Афины 10,000

Путь представителей лиг 

|}
Участники пути представителей лиг:

  Бенфика 80,000
  ПАОК 29,500 (сеян по коэффициенту соперника по второму раунду)
  Динамо (Киев) 62,000
  Аякс 53,500

  Фенербахче 25,500
  Спартак (Москва) 13,500
  Стандард 12,500
  Славия (Прага) 7,500

Раунд плей-офф

Чемпионский путь 

|}
Участники чемпионского пути:

  Ред Булл (Зальцбург) 55,500
  ПСВ 36,000
  АЕК (Афины) 10,000 (сеян по коэффициенту соперника по третьему раунду)
  Динамо (Загреб) 17,500 (сеян по коэффициенту соперника по третьему раунду)

  Янг Бойз 20,500
  БАТЭ 20,500
  МОЛ Види 4,250 (выше по коэффициенту соперника по третьему раунду)
  Црвена Звезда 10,750

Путь представителей лиг 

|}
Участники пути представителей лиг:

  Бенфика 80,000
  Динамо (Киев) 62,000

  Аякс 53,500
  ПАОК 29,500

Групповой этап 

Изменились правила попадания в первую корзину. Теперь в неё попадают действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА, победитель Лиги Европы УЕФА прошлого сезона, а также чемпионы шести ведущих футбольных ассоциаций, вне зависимости от их коэффициентов.

 1-я корзина
  Реал Мадрид  162,000
  Атлетико Мадрид  140,000
  Бавария 135,000
  Барселона 132,000
  Ювентус 126,000
  Пари Сен-Жермен 109,000
  Манчестер Сити 100,000
  Локомотив 22,500

 2-я корзина
  Боруссия (Дортмунд) 89,000
  Порту 86,000
  Манчестер Юнайтед 82,000
  Шахтёр (Донецк) 81,000
  Бенфика 80,000
  Наполи 78,000
  Тоттенхэм Хотспур 67,000
  Рома 64,000

 3-я корзина
  Ливерпуль 62,000
  Шальке 04 62,000
  Олимпик Лион 59,500
  Монако 57,000
  Аякс 53,500
  ЦСКА 45,000
  ПСВ 36,000
  Валенсия 36,000

 4-я корзина
  Виктория (Пльзень) 33,000
  Брюгге 29,500
  Галатасарай 29,500
  Янг Бойз 20,500
  Интернационале 16,000
  Хоффенхайм 14,285
  Црвена Звезда 10,750
  АЕК (Афины) 10,000

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Сетка турнира

1/8 финала 
Жеребьёвка 1/8 финала состоялась 17 декабря 2018 года. Первые матчи были сыграны 12—13 февраля и 19— 20 февраля, ответные — 5—6 и 12—13 марта 2019 года.

|}

Четвертьфиналы 
Жеребьёвка четвертьфинальных пар состоялась 15 марта 2019 года. Первые матчи прошли 9—10 апреля, ответные — 16—17 апреля.

|}
Примечание

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфиналов состоялась 15 марта 2019 года (после жеребьёвки четвертьфинала). Первые матчи прошли 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая 2019 года.

|}

Финал 

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2018/19 прошёл 1 июня 2019 года, в Мадриде на стадионе «Метрополитано». Номинальный «хозяин» (для административных целей) определился дополнительной жеребьёвкой, проведённой после четвертьфинала и полуфинала.

Статистика 
Данная статистика не учитывает отборочные (квалификационные) раунды.

Бомбардиры

См. также 
 Лига Европы УЕФА 2018/2019
 Суперкубок УЕФА 2019

Примечания

Ссылки 

 

2018/2019
Европейский футбол в сезоне 2018/2019